Туймебаев — фамилия; имеет женскую форму Туймебаева.
 Туймебаев, Жансеит Кансеитович (род. 1958) — государственный деятель Республики Казахстан. Аким Южно-Казахстанской области (2016-2018), аким Туркестанской области
 Туймебаев, Мухаметжан Туймебаевич (1908—1977) — колхозник, директор совхоза «Алма-Ата», партийный и общественный деятель Казахской ССР, Герой Социалистического Труда.
 См. также 
 Мухаметжан Туймебаев (значения)